Чемпіонат України з футболу серед аматорів 1999 втретє проводився під егідою ААФУ, тривав з 1 липня по 24 жовтня 1999 року. У ньому взяли участь 24 команди, які на першому етапі були розділені на 4 групи. Перші дві команди з кожної групи здобули право виступу у фінальному турнірі.

Груповий турнір

Група 1 
Підсумкове становище команд

Команда «Нива-Текстильник» знята з розіграшу.

Найкращий бомбардир:  («Кіровець» Могилів-Подільський) — 9.

Група 2 
Підсумкове становище команд

Найкращий бомбардир:  (КХП Черняхів) — 6.

Група 3 
Підсумкове становище команд

Найкращий бомбардир:  («Шахтар» Луганськ) — 7.

Група 4 
Підсумкове становище команд

Найкращі бомбардири:  («Колос» Степове) — 9.

Фінальний турнір 
Овідіополь, Чорноморськ (20—24 жовтня 1999 року)

Група А

Група Б

Стикові ігри 
Матч за 3-4 місця: «Кристал» (Пархомівка) — «Фрунзенець-Ліга-99» (Суми) — 3:0
Матч за 1-2 місця: «Дністер» (Овідіополь) — «Техно-Центр» (Рогатин) — 4:3 (дод. час)

Підсумкове становище 
1. «Дністер» (Овідіополь)
2. «Техно-Центр» (Рогатин)
3. «Кристал» (Пархомівка)
4. «Фрунзенець-Ліга-99» (Суми)
5-6. ГПЗ (Варва)
5-6. «Колос» (Степове)
7 КХП (Черняхів)

Найкращий бомбардир 
 («Дністер» Овідіополь) — 10.

Підсумки 

Здобули путівки в другу лігу учасники фінального турніру чемпіонату України серед аматорів «Техно-Центр» (Рогатин), «Фрунзенець-Ліга-99» (Суми).

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 1999—2000
 Кубок України з футболу 1999—2000
 Кубок України з футболу серед аматорів 1999

Джерела 

 Чемпионат Украины среди аматоров 1999 — Украинский футбол от Алексея Кобызева 

1999 у футболі
1999 в українському спорті